TUC (merk), een merk van koekjes
 Trades Union Congress, een Britse vakbond